Arnim-Suckow ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Ludwig von Arnim-Suckow (1780–1813), preußischer Offizier und Anführer der Hanseatischen Legion
 Jacob Heinrich Ludwig von Arnim-Suckow, preußischer Landrat und Gutsbesitzer